Държавата Папуа Нова Гвинея е разположена главно на остров Нова Гвинея - най-големия по площ (след Гренландия) остров в света.

Тя заема около половината (около 410 000 km²) от неговата територия – източната част, а останалата (западната) половина от острова принадлежи на Индонезия.

По-долу следва списък на останалите по-големи острови на Папуа Нова Гвинея, групирани по архипелази.

Източници 

 Historical Dictionary of the Discovery and Exploration of the Pacific Islands .
 Свет, Я. М., История открытия и исследования Австралии и Океании, М., 1966.